

Maria Gorettikerk (Bokrijk)
 Maria Gorettikerk (Gent)

Santa Maria Goretti (Rome)

Maria Gorettikerk (Kerkrade)